Алекса́ндр Ива́нович Казако́в:
 Казаков, Александр Иванович (1941—2013) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.
 Казаков, Александр Иванович (род. 1948) — советский и российский политический деятель.